Passage peut désigner :

En architecture 
 un passage, espace de circulation reliant au moins deux pièces, niveaux ou parties d'un édifice ou deux corps de bâtiment entre eux.

En sciences biologiques 
 un passage, terme concernant la culture cellulaire.

En équitation  
 un passage, allure.

En littérature 
 Passage, titre d'un roman de science-fiction de Connie Willis.

En musique 
 Passage, album studio du groupe de métal Samael sorti en 1996.

En voirie 
 un passage, voie de communication étroite, généralement réservée aux piétons, parfois couverte, reliant deux rues entre elles ;
 un passage à niveau, croisement à niveau d'une voie ferrée avec une voie routière ou piétonne ;
 un passage piéton, espace d'une chaussée délimité par un marquage spécial permettant d'une part aux piétons de traverser une route, en signalant d'autre part la présence prévisible de ceux-ci aux automobilistes.

Voir aussi 
 
 
 Droit de passage